Es diu que un número és l'enèsim número taxicab si és el menor número que es pot descompondre com a n sumes diferents de dos cubs positius. El nom d'aquests nombres prové d'una anècdota entre els matemàtics G. H. Hardy i S. A. Ramanujan (vegeu número de Hardy-Ramanujan).

Els nombres taxicab coneguts són aquests:

Referències 
 G. H. Hardy and E. M. Wright, An Introduction to the Theory of Numbers, 3rd ed., Oxford University Press, London & NY, 1954, Thm. 412.
 J. Leech, Some Solutions of Diophantine Equations, Proc. Camb. Phil. Soc. 53, 778–780, 1957.
 E. Rosenstiel, J. A. Dardis and C. R. Rosenstiel, The four least solutions in distinct positive integers of the Diophantine equations = x3 + y3 = z3 + w3 = u3 + v3 = m³ + n3, Bull. Inst. Math. Appl., 27(1991) 155–157; MR1125858, online.
 David W. Wilson, The Fifth Taxicab Number is 48988659276962496, Journal of Integer Sequences, Vol. 2 (1999), online. (Wilson was unaware of J. A. Dardis' prior discovery of Ta(5) in 1994 when he wrote this.)
 D. J. Bernstein, Enumerating solutions to p(a) + q(b) = r(c) + s(d), Mathematics of Computation 70, 233 (2000), 389–394.
 C. S. Calude, E. Calude and M. J. Dinneen: What is the value of Taxicab(6)?, Journal of Universal Computer Science, Vol. 9 (2003), p. 1196–1203

Vegeu també 
 Número de Hardy-Ramanujan.

Seqüències d'enters